Б'єлла — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Б'єлла — провінція в Італії, у регіоні П'ємонт.